Boganda ist der Name

 eines Flusses in der Oblast Tjumen, siehe Boganda (Fluss)
 eines ehemaligen Premierminister der Zentralafrikanischen Republik, siehe Barthélemy Boganda
 eines Dorfes in der Präfektur Lobaye, Zentralafrikanische Republik, siehe Boganda (Ort)